O Centro de Educação (CE) da Universidade Federal de Pernambuco, originário da Faculdade de Educação (Decreto nº 62.493, de abril de 1966), foi criado em 1975. Ocupa, no campus, uma área de 10.630 metros quadrados, que abriga salas de aula, laboratórios e uma biblioteca setorial.

Ligações externas 
 
 
 

Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal Pernambuco